Periodo Protodinastico (anche Periodo Arcaico o Periodo Tinita) – fase storica dell'Antico Egitto
Periodo Protodinastico – fase storica della Mesopotamia